Никола́й Зу́ев:
 Зуев, Николай Алексеевич (1892—1953) — русский офицер, активный участник антикоммунистической деятельности РОВСа.
 Зуев, Николай Васильевич (1861—?) — городской голова города Семёнова, депутат Государственной думы Российской империи III-го созыва от Нижегородской губернии. 
 Зуев, Николай Владимирович (род. 1970) —  российский бадминтонист и бадминтонный тренер, заслуженный тренер России.